Miraí, municipalité brésilienne de l'État du Minas Gerais.
 Mirai, véhicule à pile à combustible à hydrogène conçu par Toyota.
 Mirai est un logiciel malveillant qui prend le contrôle d'objets connectés utilisant l'OS Linux.
 Miraï, ma petite sœur, film d’animation japonais réalisé par Mamoru Hosoda.